Il Torneo di Viareggio 1989 è stata la quarantunesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Torino, al quarto titolo, che ha battuto in finale 1-0 la .

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Squadre asiatiche
  - 

Squadre americane
  - 
  -

Formato
Fase a gironi
Le 16 squadre sono divise in 4 gruppi da 4 compagini ciascuno. Le prime due si qualificano ai quarti di finale.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1989
Torneo di Viareggio